

Geografia
 Monasterolo – frazione di Robecco d'Oglio in provincia di Cremona.
 Monasterolo Casotto – comune italiano in provincia di Cuneo.
 Monasterolo del Castello – comune italiano in provincia di Bergamo.
 Monasterolo di Savigliano – comune italiano in provincia di Cuneo.
 Monasterolo Torinese – frazione di Cafasse nella città metropolitana di Torino.
 Solarolo Monasterolo – frazione di Motta Baluffi in provincia di Cremona.

Castelli
 Castello di Monasterolo – edificio storico di Monasterolo del Castello in provincia di Bergamo.